Ficció: William Murdoch, detectiu protagonista d'Els misteris d'en Murdoch.
 Literatura: Iris Murdoch, escriptora i filòsofa britànica.
 Mitjà de comunicació: Rupert Murdoch, amo de la News Corporation.
 Música: Stuart Murdoch, cantant i compositor de Belle & Sebastian.
 William McMaster Murdoch: mariner de l'RMS Titanic